Лос Портиљос има више значења:

 Лос Портиљос (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Портиљос (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику